

Cuisine 
 Crêpe et la :catégorie : Crêpe

Matière 
 Crêpe (tissu)
 Crêpe (matière)

Toponymie 
 Creppe est un village de la commune belge de Spa